Remek steht für:
 Vladimír Remek (* 1948), tschechischer Raumfahrer
 (2552) Remek, Asteroid des Hauptgürtels